Gerson Ferreira Pinto (Rio de Janeiro, 20 de março de 1939) é um  flautista brasileiro. 

Ganhou sua primeira flauta aos 4 anos de idade. Estudou saxofone com Abdon Lyra. Iniciou a carreira de professor em 1971, e se aposentou como professor adjunto da UFRJ.

Formou o grupo Amigos do Choro em 1966, juntamente com os outros nove membros.

Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de choro
Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro